A competição de florete individual feminino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 foi disputada no dia 21 de setembro no Sydney Convention and Exhibition Centre. No total, 40 esgrimistas de 21 nações disputaram o evento.

Medalhistas 
A medalha de ouro foi conquistada pela italiana Valentina Vezzali, que derrotou a alemã Rita König na decisão. A medalha de bronze ficou com outra italiana, Giovanna Trillini venceu a disputa do terceiro lugar sobre a romena Laura Cârlescu-Badea.

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave

Quarta chave

Classificação final

Ligações externas 
 

Florete individual feminino